Андрей Цуканов:
 Цуканов, Андрей Константинович (род. 1975) — российский игрок в мини-футбол, тренер.
 Цуканов, Андрей Николаевич (род. 1977) — российский футболист.